Dmitri Vassilievitch Ananko (en ) est un footballeur russe né le  à Novotcherkassk.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Russie de football : 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
 Coupe de Russie de football : 1994, 1998
 Coupe d'Union soviétique de football : 1992
 Coupe de la CEI de football : 1993, 1994, 1999, 2000, 2001

Liens externes

Notes et références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance en septembre 1973
Naissance à Novotcherkassk
Footballeur international russe
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du FK Spartak-2 Moscou
Joueur du FK Rostov
Joueur de l'AC Ajaccio
Joueur du Torpedo Moscou